Wesskamp ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Wesskamp (* 1956), deutscher Journalist und Drehbuchautor

Ferner steht Wesskamp für die Titelfigur der Fernsehserie Vera Wesskamp.  

Siehe auch:
 Weskamp
 Westkamp